«Песня исцеления» () — азербайджанский советский документальный фильм 1944 года; дебютный фильм первой национальной женщины-режиссёра Гамер Саламзаде. Снят на 35-миллиметровую киноплёнку.

 
Фильм рассказывает о судьбе азербайджанского врача Усние Дияровой (, род. 1919), работнице апшеронского госпиталя в годы Великой Отечественной войны, впоследствии ставшей хирургом, доктором медицины (1972), профессором (1976) Азербайджанского медицинского университета.

Песни в фильме звучат в исполнении азербайджанского оперного певца Бюльбюль.

Примечания

Ссылки 
 DİYAROVA Hüsniyyə Ağayar qızı  

Фильмы СССР 1944 года
Фильмы об Азербайджане